Кукурбитин (), (3R)-3-аминопирролидин-3-карбоновая кислота — это аминокислота, способная уничтожать паразитических червей. По биологической активности является ингибитором декарбоксилазы гистидина, таким образом, это вещество уменьшает содержание гистамина в тканях. Используется в косметических целях и входит в состав средств для сухой и чувствительной кожи. Кукурбитин содержится в тыквенных семенах.

Примечания

Ссылки 
 Protein Data Bank

Белки
Токсины растений